L'Amour et Psyché est le titre de plusieurs œuvres :

 L'Amour et Psyché, une sculpture romaine du , copie d'un original grec, qui a inspiré Antonio Canova ;
 L'Amour et Psyché, une sculpture d'Antonio Canova de 1793 (à ne pas confondre avec Psyché ranimée par le baiser de l'Amour, du même auteur et sur le même thème) ;
 L'Amour et Psyché, un tableau d'Antoine van Dyck ;
 L'Amour et Psyché, un tableau de François-Édouard Picot ;
 L'Amour et Psyché, un tableau de Jacques-Louis David ;
 L'Amour et Psyché, un film de Louis Feuillade sorti en 1908.

Voir aussi 
 Le Ravissement de Psyché, un tableau de William Bouguereau mettant en scène Psyché et l'Amour